Corte steht für geographische Objekte im Département Haute-Corse auf Korsika:
 die Stadt Corte
 Arrondissement Corte, Verwaltungseinheit
 Kanton Corte, Verwaltungseinheit

Corte als Bestandteil von Ortsnamen:

Gemeinden in Italien
 Corte Brugnatella, Provinz Piacenza
 Corte de’ Cortesi con Cignone, Provinz Cremona
 Corte de’ Frati, Provinz Cremona
 Corte Franca, Provinz Brescia
 Corte Palasio, Provinz Lodi

Orte in anderen Ländern
 Corte Madera, Stadt im US-Bundesstaat Kalifornien
 Corte do Pinto, Gemeinde in der Region Alentejo, Portugal

Corte ist der Familienname folgender Familien und Personen:
 Corte (Adelsgeschlecht), westfälisches Adelsgeschlecht

 Alexandre Gentil Corte-Real de Araújo, osttimoresischer Politiker und Beamter
 Claudio Corte, italienischer Reitmeister
 Erik de Corte (* 1941), belgischer Pädagoge
 Erna Corte (1892–1975), deutsche Sozialpolitikerin
 Juan de la Corte (1597–1660), spanischer Maler
 Justine del Corte (* 1966), deutsche Schauspielerin, Theater- und Drehbuchautorin
 Paula Dalla Corte (* 2001), Schweizer Sängerin

Siehe auch:
 Corte-Real
 Della Corte
 Korte